Stéphane François peut désigner :
 Stéphane François (1973-), un politologue français ;
 Stéphane François (1976-), un footballeur français.